Vötterle ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Scheuch-Vötterle (* 1947), deutsche Verlegerin
 Karl Vötterle (1903–1975), deutscher Musikverleger

Siehe auch:
 Foetterle